Wehrburg steht für
 Wehrburg, Trutzburg, Burgentyp 
 Wehrburg, deutscher Name von Wróblew, Powiat Sieradzki, Woiwodschaft Łódź, Polen 
 Wehrburg (Prissian), Burg in Prissian (Tisens), Südtirol, Italien

Siehe auch:
 Werburg